Русский академический театр имени М. Ю. Лермонтова основан в 1939 году.

История 
Вопрос о создании в Хакасской автономной области русского драматического театра рассматривался местными властями с середины тридцатых годов. Фундаментом для его решения стал ввод в эксплуатацию театральной части Дома культуры на улице Октябрьской (ныне — проспект Ленина) в Абакане.

На заседании президиума Хакасского облисполкома 7 мая 1939 года директором областного Русского драматического театра был утвержден Николай Степанович Поздняков, направленный в Хакасию отделом искусств Красноярского крайисполкома. В своем приказе № 1 от 10 июня 1939 года он назначил художественным руководителем театра Михаила Андреевича Борзунова (до этого — режиссер Хакасского национального театра-студии). Труппу составили выпускники Ленинградского центрального театрального училища, актеры, приехавшие из Воткинска, Кизляра, Красноярска, Ферганы, а также местные артисты.

Первый творческий сезон открылся 10 октября 1939 года спектаклем «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, режиссёр-постановщик — Михаил Борзунов.

26 июля 1941 — в год столетия со дня смерти великого русского поэта — Русский драмтеатр получает имя М. Ю. Лермонтова. Был поставлен спектакль по его произведению «Два брата», режиссёр-постановщик — Сергей Рахманов.

1 марта 1954 года актёры Русского и Хакасского театров объединяются в одно учреждение — Хакасский областной драматический театр имени М. Ю. Лермонтова.

С 1991 года Русский республиканский драматический театр имени М. Ю. Лермонтова вновь существует как самостоятельный творческий коллектив.

В октябре 2019 года, в связи с 80-летием со дня основания, Русский театр имени М.Ю.Лермонтова получает почётное наименование — академический.

Персоны 
В разное время в Абаканском театре работали:

1941—1962 — Нусс, Яков Фёдорович (артист, художественный руководитель, директор)

1942 — Кенель, Александр Александрович (заведующий музыкальной частью)

1951—2002 — Кучев, Николай Лаврентьевич, заслуженный артист РСФСР, народный артист России, народный артист Республики Хакасия

1951—2015 — Богатова, Надежда Георгиевна, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Республики Хакасия

1952—1955 — Вельяминов, Пётр Сергеевич (артист)

Репертуар 
Взрослый репертуар:
 2006 — «Люти» А. Дударева, режиссёр-постановщик Олег Рябенко
 2007 — «Тепло в ноябре» Я. Добревой, режиссёр-постановщик Юрий Нестеров
 2009 — «Сирена и Виктория» А. Галина, режиссёр-постановщик Владимир Гордеев, премьера — 20 октября.
 2010 — «Солдатская вдова» Н. Анкилова, режиссёр-постановщик Владимир Гордеев, премьера — 30 апреля.
 2011 — «Шестое чувство» по пьесе «Эти свободные бабочки» Л. Герше, режиссёр-постановщик Юрий Нестеров, премьера — 24 февраля.
 2011 — «Маленькие деньги» С. Пелтолы, режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 24 ноября.
 2011 — «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта, режиссёр-постановщик Олег Рябенко, премьера — 10 декабря.
 2012 — «Остров Рикоту» Н. Мошиной, режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 11 февраля.
 2012 — «Дело Святое» Ф. Булякова, режиссёр-постановщик Владимир Гордеев, премьера — 13 июня.
 2012 — «Русский и литература» М. Осипова, режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 19 октября.
 2012 — «Любовь людей» Д. Богославского, режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 15 декабря.
 2013 — «Мама, я и мёртвая ворона» по пьесе «Язычники» А. Яблонской, режиссёр-постановщик Владимир Гордеев, премьера — 5 марта.
 2013 — «Волки и овцы» А. Островского, режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 17 апреля.
 2013 — «Звёздный час» («Одолжите тенора») К. Ладвига, режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 31 октября.
 2014 — «Тихий шорох уходящих шагов» Д. Богославского, режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 26 февраля.
 2020 — «Мамуля» (комедия-фарс) автор — Сергей Белов, режиссёр-постановщик Эдуард Шахов, премьера — 4 октября.

Молодёжный репертуар:
 2012 — «Пять-двадцать пять» Д. Привалова, режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 24 февраля.
 2012 — «МотоZикл» по пьесе «Убийца» А. Молчанова, режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 24 февраля.
 2020 — «Не такой, как все» (комитрагедия, 16+) режиссёр-постановщик Владимир Гордеев, премьера — 11 декабря.

Детский репертуар:
 2009 — «Генерал Фанта-Геро» С. Шувалова, режиссёр-постановщик Владимир Гордеев, премьера — 23 марта.
 2010 — «Дорожные приключения» (театральный урок) В. В. Блиновой, режиссёр-постановщик Дина Чернова, премьера — 17 февраля.
 2011 — «У ковчега в восемь» У. Хуба, режиссёр-постановщик Даниил Безносов, премьера — 5 февраля.
 2013 — «Ода чемпиону» по повести «Деньги» М. Зощенко, моноспектакль Игоря Германа, премьера — 22 января.
 2013 — «Каштанка» А. Чехова, режиссёр-постановщик Олег Рябенко, премьера — 16 мая.
 2013 — «Кладовая солнца» М. Пришвина, режиссёр-постановщик Владимир Гордеев, премьера — 3 сентября.
 2013 — «Волшебное кольцо» (татарская народная сказка), режиссёр-постановщик Радион Букаев, премьера — 12 сентября.
 2013 — «Муму» И. С. Тургенева, режиссёр-постановщик Владимир Гордеев, премьера — 5 февраля.
 2013 — «Как спасти Царевну» (музыкальная сказка), режиссёр-постановщик Евгений Ланцов, премьера — 23 декабря.
 2020 — «Играем Маленького Мука» (музыкальная сказка) премьера — 16 декабря.

Труппа 
 Архипенкова Галина Вечеславовна
 Власов Василий Викторович
 Гаврилов Владимир Ильич
 Герман Виктория Викторовна
 Герман Игорь Викторович
 Загидулин Фарит Рифкатович
 Замаратских Надежда Васильевна, заслуженная артистка Республики Хакасия
 Золотухин Фёдор Александрович, заслуженный артист Республики Хакасия
 Изотова Ольга Николаевна
 Израэльсон Елена Владимировна
 Израэльсон Александр Григорьевич
 Касимова Сания Габдулловна
 Клапин Станислав Владимирович
 Крысенок Алексей Сергеевич
 Лосякова Людмила Александровна, заслуженная артистка Республики Хакасия
 Мишакова Наталья Александровна
 Прокопенко Валентина Владимировна
 Рябенко Олег Иванович, заслуженный артист Российской Федерации
 Рябенко Татьяна Петровна, заслуженная артистка Российской Федерации
 Сбитнева Юлия Николаевна
 Слесаренко Иван Геннадьевич
 Смык Галина Васильевна
 Сумба Елена Владимировна
 Филимонова Надежда Ивановна, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Хакасии
 Чернова Дина Анатольевна, заслуженная артистка Республики Хакасия
 Энгель Денис Викторович
 Энгель Майя Олеговна
 Яськов Александр Иванович, заслуженный артист Российской Федерации

Литература 
 Кокова Э. М. Чон чарии (Народный свет). Из истории Хакасского драматического театра. — Абакан, 1991. — С. 74-84.
 Шлык В. Ф., Шлык Л. К. Судьба и загадка Русского театра в Хакасии. Записки. — Абакан : Стрежень, 2002. — 592 с., илл.
 Анненко А. Н. Из истории создания Русского театра драмы в Абакане (по документам Национального архива Республики Хакасия) // Историко-культурное наследие Хакасии в документах. Республиканские архивые чтения. — Абакан: Хакасское книжное издательство им. В. М. Торосова, 2020. — С. 32-41.

Примечания

Ссылки 
 Русский академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова  // Сайт театра
 Театр на сайте Министерства культуры Республики Хакасия.

Театры по алфавиту
Драматические театры Хакасии
Театры Абакана
Объекты, названные в честь Михаила Лермонтова